Ше́нджий () — аул в Тахтамукайском районе Республики Адыгея России. Административный центр Шенджийского сельского поселения. Расположен в 17 км к югу от Краснодара.

География

Улицы

История 
Основан в 1860 году.

В 1898 году была открыта построенная екатеринодарским предпринимателем, уроженцем аула Лю Траховым соборная мечеть — первая мечеть на Северном Кавказе, построенная из кирпича. В её здании сейчас размещается фельдшерско-акушерский пункт. Вторая кирпичная мечеть была построена в 1912 году, не сохранилась.

27 марта 1918 года у аула встретились и объединились в борьбе против большевиков силы Добровольческой армии генерала Корнилова и отряд капитана Покровского.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тахтамукайского района
Появились в 1860 году в России
1860 год в Адыгее